Die Saison 1984/85 der Perwaja Liga, der zweithöchsten sowjetischen Eishockeyspielklasse, wurde mit sechzehn Teilnehmern ausgetragen. Hauptrunden-Erster wurde der SK Uritskogo Kasan, während sich Salawat Julajew Ufa in der Aufstiegsrunde den Aufstieg in die  Wysschaja Liga sicherte.

Modus 
In der Hauptrunde traten die 16 teilnehmenden Mannschaften zunächst in Hin- und Rückspiel gegeneinander an.

Die vier bestplatzierten Teams spielten in der Aufstiegsrunde mit den vier schlechtesten Teams der Wysschaja Liga eine Doppelrunde aus. Dabei wurden die Punkte aus der Hauptrunde übernommen, so dass nicht die gesammelten Punkte in der Auf- und Abstiegsrunde allein entschieden, sondern die Platzierung innerhalb der zwei Gruppen: Die beste Mannschaft der Perwaja Liga stieg in die höchste Spielklasse auf, die letztplatzierte der Wysschaja Liga stieg in die Perwaja Liga ab.

In der Abstiegsrunde spielten die Vereine auf Plätzen fünf bis sechzehn untereinander um den Verbleib in der Liga, wobei die Punkte aus der Vorrunde übernommen wurden. Die drei Letztplatzierten sollten eigentlich absteigen, verblieben aber in der Liga, da diese zur nächsten Saison auf zwanzig Teilnehmer erweitert wurde.

Hauptrunde

Endrunde

Aufstiegsrunde

Abstiegsrunde

Aufstiegsrunde der Wtoraja Liga

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.ru (russ.)

1984
Eishockeysaison 1984/85